Joissains peut désigner :
 Alain Joissains (?-), homme politique français, mari et père des suivantes ;
 Maryse Joissains-Masini (1942-), femme politique française ;
 Sophie Joissains (1969-), femme politique française.